Лес-Кабаньес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 1,15 км². Население — 902 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Барселоны